Ямайка принимала участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в четырнадцатый раз за свою историю, и завоевала шесть серебряных и три бронзовые медали. Сборную страны представляли 26 женщин.

Серебро 
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2000 года:
 Женщины, бег на 400 метров с барьерами — Деон Хеммингс.
 Женщины, эстафета 4×100 метров — Мерлин Отти, Вероника Кэмпбелл, Тайна Лоуренс, Беверли Макдональд, and Merlene Frazer.
 Женщины, бег на 400 метров — Лоррейн Фентон.
 Женщины, бег на 100 метров — Тайна Лоуренс.
 Женщины, эстафета 4×400 метров — Catherine Scott-Pomales, Деон Хеммингс, Сэнди Ричардс, Лоррейн Фентон, Charmaine Howell и Мишель Бургер.
 Мужчины, эстафета 4×400 метров – Кристофер Уильямс, Дэнни Макфарлейн, Майкл Блэквуд, Грег Хафтон, Санджей Эйр и Майкл Макдональд. Американский легкоатлет Антонио Петтигрю и команда США лишены золотых медалей в эстафете 4×400 м. Золотая медаль перешла команде Нигерии, серебряная — Ямайке, бронзовая — Багамским островам.

Бронза 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 400 метров — Грег Хогтон.
 Лёгкая атлетика, женщины, 100 метров — Мерлин Отти.
 Лёгкая атлетика, женщины, 200 метров — Беверли МакДональд.

Состав олимпийской сборной Ямайки

Плавание 

Спортсменов — 1
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Женщины

Триатлон 

Спортсменов — 1
Триатлон дебютировал в программе летних Олимпийских игр. Соревнования состояли из 3 этапов - плавание (1,5 км), велоспорт (40 км), бег (10 км).

Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Состав сборной на sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года